Korean Film Council ведёт подсчёт самых кассовых фильмов в Южной Корее с 2004 года.

Список самых кассовых фильмов южнокорейского кинопроизводства 
Это список самых кассовых южнокорейских фильмов (с учётом инфляции) с 2004 года по февраль 2021 года в южнокорейских вонах.

Список самых кассовых фильмов южнокорейского кинопроката

Ссылки

Примечания 

Списки самых кассовых фильмов по странам
Списки самых кассовых фильмов